Melville pode ser:

 Melville (Luisiana) - cidade localizada no estado americano de Luisiana.
 Melville (Saskatchewan) - cidade do Canadá, na província de Saskatchewan.
 Ilha Melville (Canadá) - ilha do Arquipélago Ártico Canadiano.
 Ilha Melville (Austrália) - ilha situada a norte do Território do Norte, na Austrália.
 Melville Fuller - Chefe de Justiça dos Estados Unidos da América.
 Herman Melville - escritor, poeta e ensaísta estadunidense.
 Rio Melville Hall - um dos principais rios de Dominica.

Desambiguação